Дергачёвский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — рабочий посёлок Дергачи.

География 
Район расположен в восточной части области на Сыртовой равнине в бассейне реки Алтата (приток Большого Узеня). Это самый большой по площади административный район области.

Территория района — 4,5 тыс. км².

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 303,5 км.

История 
Район образован 23 июля 1928 года в составе Пугачёвского округа Нижне-Волжского края. В его состав вошла территория бывшей Дергачевской волости Новоузенского уезда Саратовской губернии.

С 10 января 1934 года район в составе Саратовского края, с 5 декабря 1936 года — в Саратовской области. 19 мая 1960 года к Дергачёвскому районы была присоединена часть территории упразднённого Новорепинского района.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Дергачи) проживают  % населения района.

 Национальный состав
Преобладает русское, татарское, казахское население. Имеются места компактного проживания отдельных национальностей: сёла Алтата, Верхазовка, Сафаровка — татары, посёлки Цементный, Заречный, Озёрный, Прудовой — казахи.

Муниципально-территориальное устройство 
В Дергачёвский муниципальный район входят 10 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 9 сельских поселений:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году в новообразованном муниципальном районе были созданы 1 городское и 12 сельских поселений. В 2016 году из них были упразднены следующие муниципальные образования: Петропавловское (включено в Дергачёвское), Мирное (включено в Зерновское), Жадовское (включено в Камышевское).

Населённые пункты 
В Дергачёвском районе 42 населённых пункта, в том числе 41 сельский и 1 городской (рабочий посёлок)..

 Упразднённые населённые пункты
В 2016 году упразднены посёлок Хорольский, входивший в Восточное муниципальное образование, посёлок Матвеевка и железнодорожный разъезд Новоросляевский, входившие в Демьясское муниципальное образование, железнодорожный разъезд Транспортный, входивший в Дергачёвское муниципальное образование, посёлок Советский, входивший в Камышевское муниципальное образование.

Герб 
На гербе и флаге Дергачёвского района изображена птица дергач, которая обитает в этих краях. Птица с голубыми глазами и золотыми клювом и лапами изображена на красном фоне. В левой части — герб Саратовской области.

Экономика 
Основа экономики — сельское хозяйство, производятся зерновые, мясо, молоко, продукция птицеводства.

Промышленные предприятия связаны с переработкой сельскохозяйственного сырья. В 40 километрах к северу от посёлка Дергачи было открыто первое в области месторождение газа (1906).

Достопримечательности 
В районе много археологических памятников, в их числе 34 поселения бронзового века, 2 неолитские стоянки, 10 курганных групп (крупнейшая — Алтатинская).

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. — Саратов, 2000.

Примечания

Ссылки 
 Сведения о районе на сайте администрации Саратовской области
 Официальный сайт Администрации Дергачёвского района

Районы Саратовской области